River Frome bzw. Frome River ist der Name folgender Flüsse

in Australien:
 Frome River, Zufluss zum Lake Eyre in South Australia

in England:
 River Frome (Bristol), Nebenfluss des River Avon
 River Frome (Poole Harbour), Fluss zum Poole Harbour in Dorset
 River Frome (Severn), Nebenfluss des River Severn in Gloucestershire
 River Frome (River Lugg), Nebenfluss des River Lugg in Herefordshire
 River Frome (Somerset), Nebenfluss des River Avon